Подградина (Подградіна)

Подградина — населений пункт в Герцег-Босанському кантоні у складі громади Гламоч.
 Подградина — населений пункт в Герцег-Босанському кантоні у складі громади Лівно.

Подградина — населений пункт в Задарській жупанії у складі громади Поседарє.
 Подградина — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Сливно.